

Codici 
 PRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phrae (Thailandia)

Mineralogia 
 Prh – abbreviazione di prehnite

Note